Ozon puede referirse a:

 Ozon (Ardèche), comuna francesa situada en el departamento de Ardèche de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Ozon (Altos Pirineos), comuna francesa situada en el departamento de Altos Pirineos de la región de Occitania.
 Ozón (España), parroquia y aldea española del municipio de Mugía, provincia de La Coruña, Galicia.